Боржимская коммуна () — гмина (волость) или сельская община, существовавшая в 1945—1954 годах в Щецинском воеводстве (современное Западно-Поморское воеводство). Административным центром коммуны был Боржим.

История 
Боржимская гмина была основана после Второй мировой войны на так называемых территориях «Возвращённые земли» немецкой Польши  или III административный округ — Западная Померания. 28 июня 1946 года гмина, как административная единица Грифинского повята, стала частью вновь созданной провинции Щецина.

По состоянию на 1 июля 1952 года гмина состояла из 7 громад: Бабинек, Боржим, Хварстница, Ружново, Стеклинко, Стеклно и Влодковице. 29 сентября 1954 года, согласно реформе — предусматривающей громады вместо коммун, — Боржимская гмина была упразднена. После очередной реформы по восстановлению коммун, от ​​1 января 1973 года, Боржимская гмина не была восстановлена, и её бывшая территория в основном была включена в новую коммуну Грыфино ().

Примечания